Il coati di montagna o nasua di montagna o coati minore o anche coati andino (Nasuella olivacea ()) è un mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei Procyonidae. È l'unica specie del genere Nasuella  (peraltro alcuni studiosi propongono di elevare la sottospecie meridensis al rango di specie autonoma).

Distribuzione e habitat
La sottospecie tipica (N.olivacea olivacea) si trova esclusivamente nelle foreste andine della Colombia e dell'Ecuador (nonché, secondo alcuni autori, del Perù), da 1800 a 4.260 m di altitudine. La sottospecie meridensis è invece esclusiva delle foreste venezuelane, sempre a quote similari (2000-4000m).

Descrizione
Ha dimensioni minori rispetto al nasua comune ed al nasua rosso.

Conservazione
Fino a tempi recenti, la lista rossa IUCN non indicava lo stato di conservazione del coati di montagna per mancanza di dati. Ancora oggi i dati non sono pienamente sufficienti, ma bastano per una valutazione di "prossimo alla minaccia", soprattutto per la deforestazione, a cui il coati andino è particolarmente sensibile.

La sottospecie (o specie autonoma) meridensis è invece dichiarata in pericolo per la ridotta estensione e la frammentazione del suo areale conosciuto (solo 5 località per un totale di circa 800 km²); occorrono tuttavia ulteriori ricerche per avere un quadro più chiaro. Da segnalare che questa sottospecie, a differenza delle altre, non sembra essere presente in alcuna area protetta.

Note

Altri progetti

Procionidi